Чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди женщин 2016 проводился с 23 по 29 апреля 2016 года в городе Посон.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Kim Eun Jung (скип Ким Ын Джон), победившая в финале команду Songhyeon (скип Ким Мин Джи). Бронзовые медали завоевала команда Kim Ji Sun (скип Ким Джисон).

Одновременно и там же проходил чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди мужчин 2016.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди мужчин 2016

Апрель 2016 года
Спорт в Республике Корея в 2016 году
Чемпионаты Республики Корея по кёрлингу среди женщин